Polanie – plemię zachodniosłowiańskie (na obszarze dzisiejszej Polski)
 Polanie – plemię wschodniosłowiańskie (nad Dnieprem)
 Polanie – zespół muzyczny
 Polanie – gra komputerowa
 Polanie II – kontynuacja gry Polanie
Polanie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Parafianowo.